Померло () — франкоязычное имя собственное квебекского происхождения; распространено в виде фамилий.
  (1915—1992) — американский полицейский чиновник.
 Померло, Рене (1904—1993) — канадский миколог, пионер фитопатологии в Квебеке.
  (род. 1947) — канадский политик.